Пирс има више значења:
 Округ Пирс (Џорџија), је округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Округ Пирс (Вашингтон), је округ у америчкој савезној држави Вашингтон
 Округ Пирс (Висконсин), је округ у америчкој савезној држави Висконсин
 Округ Пирс (Небраска), је округ у америчкој савезној држави Небраска
 Округ Пирс (Северна Дакота), је округ у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Пирс (Ајдахо), град је у америчкој савезној држави Ајдахо
 Пирс (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Пирс (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска

Особе 
 Френклин Пирс
 Гај Пирс, аустралијски глумац
 Ленард Пирс, британски глумац
 Мери Пирс, француска тенисерка
 Патрик Пирс, ирски политичар
 Пол Пирс, амерички кошаркаш

Остало 
 Милдред Пирс
 Пирс, модул руског сегмента Међународне свемирске станице